Горо́шино — название населённых пунктов:

Россия 
 Горошино — деревня в Калачинском районе Омской области.

Украина 
 Горошино — село в Семёновском районе Полтавской области.